Hochjoch kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Hochjoch (berg i Österrike, Vorarlberg), Politischer Bezirk Bludenz, 
 Hochjoch (bergspass), 

Robotskapade Österrikeförgreningar